Campionatul Mondial de Scrimă pentru juniori din 2014 s-a desfășurat în perioada 7–12 aprilie la Plovdiv, Bulgaria.

Rezultate

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Referințe
 Site-ul oficial 
 Tablourile competiționale  pe fencingworldwide.com

2014
2014 în scrimă
Competiții de scrimă în Bulgaria